Spießbach steht für:

 Spießbach (Nidder), ein linker und östlicher Zufluss der Nidder
 Spießbach (Sauer), ein linker Zufluss der Sauer in der Südpfalz

Spießbach ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Spießbach (1901–1956), deutscher Maler, Zeichner, Bildhauer, Restaurator und Autor

Siehe auch:
 Spiesbach